Schmincke ist der Familienname folgender Personen:
Friedrich Christoph Schmincke (1724–1795), deutscher Bibliothekar und Historiker
Friedrich Christoph von Schmincke (1775–1845), kurhessischer Minister
 Hans-Ulrich Schmincke (* 1937), deutscher Vulkanologe
 Johann Hermann Schmincke (1684–1743), Historiker an der Philipps-Universität, Marburg
 Julius Ludwig Christian Schmincke (1811–1886), Historiker und evangelischer Theologe
 Richard Schmincke (1875–1939), Mikrobiologe, Arzt und sächsischer Landtagsabgeordneter
 Werner Schmincke (1920–2003), Sozialmediziner, Rektor der Medizinischen Akademie in Dresden und Präsident der Gesellschaft für die gesamte Hygiene

Schmincke Weiteres:
 Schmincke (Unternehmen), deutscher Hersteller von Farbmittel und Malzubehör

Siehe auch:
 Schminke (Begriffsklärung)
 Schminck